Volcán de Fuego kan syfta på:

Guatemala 

 Volcán de Fuego (vulkan i Guatemala),

Mexiko 

 Colima (vulkan), Jalisco, Tonila,